Sever pode ser:

 Sever - freguesia no concelho de Moimenta da Beira, Portugal
 Sever - freguesia no concelho de Santa Marta de Penaguião, Portugal
 Sever - bairro da cidade de Košice, Eslováquia
 Sever do Vouga - vila portuguesa no distrito de Aveiro
 Rio Sever - Rio de Portugal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos